Die MasterCard German Open 2003 waren ein Damen-Tennisturnier. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 3. bis 11. Mai 2003 in Berlin statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
German Open 2003